Cukrownik Chybie – sekcja piłkarska polskiego klubu „Cukrownik” w Chybiu, który został założony w 1937 roku. Obecnie występuje w klasie A.

Osiągnięcia 
 Awans do III Ligi (grupa Śląska) w sezonie 1983/84
 Wicemistrzostwo Bielskiej Ligi Okręgowej w sezonie 2012/13

Gminny Stadion Sportowy 
 adres: przy ul. Sportowej 18, 43-520 Chybie
 pojemność: 2200 miejsc (1000 siedzących)
 wymiary boiska: 102x67 metrów
 oświetlenie: brak

Sezon 2013/2014

Obecna kadra

Znani w barwach Cukrownika 
Wychowankowie
 Obrońca:  Mirosław Staniek
 Obrońca:  Dariusz Stokłosa
 Pomocnik|Trener:  Ryszard Staniek
 Napastnik:  Daniel Feruga
Pozostali
 Obrońca|Trener Juniorów Starszych:  Tomasz Ciemięga
 Pomocnik:  Witold Wawrzyczek

Piłkarze Cukrownika Chybie w reprezentacji 
 1992 – Barcelona: Ryszard Staniek (srebrny medal)

Miejsca w tabeli w poprzednich sezonach

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie śląskim
Chybie